Whiting bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whiting (Indiana)
 Whiting (Iowa)
 Whiting (Kansas)
 Whiting (Maine)
 Whiting (Missouri)
 Whiting (New Jersey)
 Whiting (Vermont)
 Whiting (Wisconsin), im Portage County

Geographische Objekte in der Antarktis:
 Whiting Peak, Berg im Australischen Antarktis-Territorium
 Whiting Rocks, Klippenfelsen im Wilhelm-Archipel
 Mount Whiting, Berge im Kemp- und im Palmerland

Firmierungen:
 Whiting Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen:
 Arthur Whiting (1861–1936), US-amerikanischer Organist, Pianist und Komponist
 Beatrice Blyth Whiting (1914–2003), US-amerikanische Anthropologin und Psychologin
 Charlie Whiting (1952–2019), Renndirektor der Formel 1
 George Whiting Flagg (1816–1897), US-amerikanischer Maler
 George Elbridge Whiting (1840–1923), US-amerikanischer Komponist und Organist
 Graham Whiting (* 1946), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Jim Whiting (* 1951), britischer Künstler
 John Whiting (1917–1963), britischer Dramatiker
 Justin Rice Whiting (1847–1903), US-amerikanischer Politiker
 Leonard Whiting (* 1950), britischer Schauspieler
 Margaret Whiting (1924–2011), US-amerikanische Sängerin von Jazz- und Pop-Standards sowie von Country-Musik
 Reed Baker-Whiting (* 2005), US-amerikanischer Fußballspieler
 Richard Whiting (Abt) († 1539) letzter Abt von Glastonbury (CE)
 Richard A. Whiting (1891–1938), US-amerikanischer Filmkomponist und Liedtexter
 Richard H. Whiting (1826–1888), US-amerikanischer Politiker
 Robert M. Whiting (Robert McCray Whiting Jr.; * 1939), US-amerikanischer Altorientalist
 Ryan Whiting (* 1986), US-amerikanischer Kugelstoßer
 Sarah Frances Whiting (1847–1927), US-amerikanische Physikerin und Astronomin

 Zack Whiting (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler